
La prima ed unica stagione de Il giornalino di Gian Burrasca andò in onda in prima visione sul Programma Nazionale, il sabato in prima serata (dalle 21,05 alle 22,00 circa), dal 19 dicembre 1964 al 6 febbraio 1965.

Note

Collegamenti esterni
 Gli episodi sull'Internet Movie Database

Giornalino di Gian Burrasca
Opere basate su Il giornalino di Gian Burrasca